Kermode ist der Familienname folgender Personen:

 Derwent William Kermode (1898–1960), britischer Diplomat
 Frank Kermode (1919–2010), britischer Literaturwissenschaftler
 Mark Kermode (* 1963), britischer Filmkritiker